Als Weltmeisterschaft 2007 oder WM 2007 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2007 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 2007
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2007
 American-Football-Weltmeisterschaft 2007
 Badminton-Weltmeisterschaften
 Badminton-Weltmeisterschaft 2007
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2007
 Bandy-Weltmeisterschaften
 Bandy-Weltmeisterschaft 2007
 Bandy-Weltmeisterschaft der Damen 2007
 Baseball-Weltmeisterschaft 2007
 FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2007
 Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2007
 Berglauf-Weltmeisterschaften 2007
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2007
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2007
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2007
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2007
 Einband-Weltmeisterschaft 2007
 Englisch Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2007
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2007

 Poolbillard
 WEPF 8-Ball-Weltmeisterschaft 2007 in Blackpool (England)
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft 2007 in Fudschaira (Vereinigte Arabische Emirate)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2007 in Quezon City (Philippinen)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2007 in Tao-Yuan (Taiwan)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2007 in Willingen (Deutschland)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Rollstuhlfahrer 2007
 WPA 14-und-1-endlos-Weltmeisterschaft 2007 in New Brunswick (USA)
 WPA Artistic-Pool-Weltmeisterschaft 2007
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2007 in Kiew (Ukraine)
 Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2007 in Sankt Petersburg (Russland)
 Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2007 in Almaty (Kasachstan)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2007 in Sheffield (England)
 Snookerweltmeisterschaft der Frauen 2007 in Cambridge (England)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 2007 in Nakhon Ratchasima (Thailand)
 Amateurweltmeisterschaft der Frauen 2007 in Nakhon Ratchasima (Thailand)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft der Senioren 2007 in Nakhon Ratchasima (Thailand)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2007 in Goa (Indien)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft der Damen 2007 in Goa (Indien)

 Bob-Weltmeisterschaft 2007
 Boxweltmeisterschaften 2007
 Cricket-Weltmeisterschaften
 Cricket World Cup 2007
 ICC World Twenty20 2007
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 2007
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft 2007
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2007
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2007
 Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2007
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2007
 Darts-Weltmeisterschaften
 PDC World Darts Championship 2006/07
 PDC World Darts Championship 2007/08
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2007
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2007
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2007
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2007
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2007
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2007
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2006/07
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2007/08
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2007
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2007
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2007
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2007
 Faustball-Weltmeisterschaft 2007
 Fechtweltmeisterschaften 2007
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2007
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2007
 Fußball-Weltmeisterschaften
 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2007
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2007
 U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2007
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2007
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2007
 Grasski-Weltmeisterschaften
 Grasski-Weltmeisterschaft 2007
 Grasski-Juniorenweltmeisterschaft 2007
 Hallenhockey-Weltmeisterschaft 2007
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 2007
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2007
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2007
 Inlinehockey-Weltmeisterschaften
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2007
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2007
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2007
 Judo-Weltmeisterschaften 2007
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2007
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 2007
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2007
 Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften 2007
 Militär-Skiweltmeisterschaft 2007
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2007
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2007
 Mountainbike-Weltmeisterschaften
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 2007
 Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften 2007
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 2007
 Nordische Skiweltmeisterschaften 2007
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2007
 Pétanque-Weltmeisterschaften
 Pétanque-Weltmeisterschaft 2007
 Pétanque-Weltmeisterschaft der Jugend 2007
 Rallye-Weltmeisterschaft 2007
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2007
 Rhönrad-Weltmeisterschaft 2007
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2007
 Ringer-Weltmeisterschaften 2007
 Ruder-Weltmeisterschaften 2007
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2007
 Schachweltmeisterschaft 2007
 Schwimmweltmeisterschaften 2007
 Segel-Weltmeisterschaft 2007
 Shorttrack-Weltmeisterschaften
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2007
 Shorttrack-Teamweltmeisterschaften 2007
 Skeleton-Weltmeisterschaften
 Skeleton-Weltmeisterschaft 2007
 Skeleton-Anschubweltmeisterschaft 2007
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2007
 Snookerweltmeisterschaft 2007
 Snowboard-Weltmeisterschaften 2007
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften 2007
 Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2007
 Speedski-Weltmeisterschaft 2007
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 2007
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2007
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 2007
 Straßenlauf-Weltmeisterschaften 2007
 Superbike-Weltmeisterschaft 2007
 Supersport-Weltmeisterschaft 2007
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 2007
 Tischtennisweltmeisterschaft 2007
 Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2007
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 2007
 Turn-Weltmeisterschaften 2007
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2007
 UCI-Paracycling-Weltmeisterschaften 2007
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2007
 Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2007
 Wasserball-Weltmeisterschaften 2007
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft 2007
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2007
 WPA 14-und-1-endlos-Weltmeisterschaft 2007

Weltmeisterschaften nach Jahr
!